Seconds – album The Dogs D’Amour (2000)
 Seconds – album Kate Rogers (2005)
 Seconds – album Tima Berne’a (2007)
 Seconds – piosenka Le Tigre (1981)
 Seconds – piosenka U2 (1983)
 Seconds – piosenka The Human League (2004)
 Twarze na sprzedaż (ang. Seconds) – amerykański film z 1966 w reżyserii Johna Frankenheimera
 Seconds – indyjski film z 2014 w reżyserii Aneesha Upasany